Miejscowości w USA:
 Ceresco – wieś w stanie Nebraska, w hrabstwie Saunders
Gminy w USA:
 Ceresco (ang. Ceresco Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Blue Earth